kizáró vagy (XOR)
megengedő vagy (OR)